The Underdog EP – album Yellowcard wydany w 2002 przez Ramen Records
 Underdog – debiutancki album białoruskiego zespołu punk-rockowego Brutto z 2014 roku
 Underdog – polski film Macieja Kawulskiego z 2019 roku
 Underdog – singel brytyjskiego zespołu Kasabian z 2009 roku
 Underdog – singel Alicii Keys z 2020 roku